Гран-прі Росії 2017 (офіційно 2017 Formula 1 VTB Russian Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 30 квітня  на Автодромі Сочі в Сочі, Краснодарський край, Росія. Це четвертий етап чемпіонату світу і четверте Гран-прі Росії в історії.

Класифікація

Примітки 
 – Карлос Сайнс (молодший) отримав 3 штрафних позиції за зіткнення із Ленсом Строллом під час Гран-прі Бахрейну.
 – Стоффель Вандорн отримує 15 штрафних позицій за заміну компонентів двигуна.

Перегони

Примітки 
 – Фернандо Алонсо зійшов на прогрівочному колі через проблеми із двигуном.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Росії
Звіти про Гран-прі сезону 2017 Формули-1
Квітень 2017
2017 у Росії